

Assis Chateaubriand est une municipalité du Paraná
 Francisco de Assis Chateaubriand était un journaliste